L'edizione 1998-1999 è stata la trentaduesima edizione del campionato italiano di Serie A femminile di calcio.

Il Milan ha conquistato lo scudetto per la quarta volta nella sua storia. Sono retrocessi in Serie B il Modena, il Lugo e il Fiammamonza. Il titolo di capocannoniere della Serie A è andato a Patrizia Panico, calciatrice della Lazio, autrice di 51 gol.

Stagione

Novità 
Al termine stagione 1997-1998 il Riva del Garda, lo Sporting Segrate 92 e lo Sporting Sorrento Crems sono stati retrocessi in Serie B. Al loro posto sono stati promossi il G.E.A.S., il Bologna e il Gravina Catania, vincitori dei tre gironi della Serie B 1997-1998. Il Verona C.F. è stato riammesso al posto del Cascine Vica.

Formato 
Le 16 squadre partecipanti si affrontano in un girone all'italiana con partite di andata e ritorno per un totale di 30 giornate.
Le ultime tre classificate retrocedono in Serie B.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione d'Italia
      Retrocesse in Serie B 1999-2000

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Calendario

Verdetti finali 
  Milan Campione d'Italia 1998-1999.
 Modena Bellentani, Lugo e Fiammamonza retrocesse in Serie B.

Bibliografia 
Luca Barboni e Gabriele Cecchi, Annuario del CALCIO FEMMINILE 1999-2000, Mariposa Editrice - Fornacette (PI) - novembre 1999, che ha pubblicato tutte le classifiche della Serie A dal 1968 e della Serie B dal 1983 in poi.

1998